L'Honinbo 1997 è stata la cinquantaduesima edizione del torneo goistico giapponese Honinbo.

Svolgimento 
 W indica vittoria col bianco
 B indica vittoria col nero
 X indica la sconfitta
 +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
 +N indica lo scarto dei punti a fine partita
 +F indica la vittoria per forfeit
 +T indica la vittoria per timeout
 +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
 V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore

Qualificazioni

Torneo degli sfidanti

Finale
La finale è una sfida al meglio delle sette partite. Il detentore Cho Chikun ha affrontato lo sfidante scelto attraverso il processo di selezione.

Collegamenti esterni 
 52th Honinbo

Honinbo